«Сила внутри нас» (1915) — немой художественный фильм Петра Чардынина. Фильм вышел на экраны 15 ноября 1915 года. Фильм не сохранился.

Сюжет 
Сюжет изложен в журнале «Сине-фоно» (1916). 

Неудачнику Пьеру, начитавшемуся рекламной брошюрки «Сила внутри нас», приснился сон и он жаждет испробовать силу, якобы скрытую в нём.

Во сне он видит свои успехи, когда действует согласно изложенным в книге правилам. Во сне ни одна женщина не может устоять против него. Однако есть и неприятные моменты. Муж одной из обольщённых женщин заставляет Пьера выпить ведро воды.

Пьер просыпается и решает, что лучше не иметь успеха у женщин, чем так страдать. Он с досадой рвёт книгу.

В ролях 
 Николай Башилов — Пьер
 А. Мирский — Козляткин
 Тамара Гедеванова — его жена
 Н. Нигоф — Курносов
 Лидия Триденская — его жена
 Дебчинская — кухарка
 З. Шпор — горничная

Художественные особенности 
В. Вишневский назвал фарс «несколько растянутым» и «тяжеловесным».

Примечания 

Фильмы России 1915 года
Сатирические фильмы Российской империи
Короткометражные фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи
Фильмы Петра Чардынина